FK Cementarnica 55 (Fudbalski klub Cementarnica 55; Cementarnica 55; Cementarnica-55, Cementarnica 55 Skoplje, makedonski 	ФК Цементарница-55 Скопје) je nogometni klub iz Skoplja, Regija Skoplje, Sjeverna Makedonija. 
U sezoni 2019./20. "Cementarnica 55" se natjecala u "Trećoj makedonskoj ligi - Sjever".

O klubu 
Klub je osnovan 1955. godine kao FK "FCU" pri Fabrici za cement "Usije". Klub je također bio koristo nazive '"FCU-55" ("FCU 55") i "Usije". Do raspada Jugoslavije, klub se često natjecao u "Republičkoj ligi Makedonije".  
Osamostaljenjem Makedonije (od 2019. godine Sjeverna Makedonija), "FCU 55" postaje članom novoformrane "Prve Makedonske lige". 1996. godine dolazi do promjene imena u "Cementarnica 55" (također i pod varijantama "Cementarnica-55" i "Cementarnica"). 2003. godine "Cementarnica 55" osvaja "makedonski kup", te nastupa u "Kupu UEFA", te je također nastupala u "Intertoto kupu".  
"Cementarnica 55" prvi put iz "Prve lige" ispada u sezoni 2005./06., nakratko se klub naziva "Meridian FCU", te se vraća na jednu sezonu u prvu ligu, ali je od sezone 2008./09. stalno u nižim ligama - "Druga makedonska liga", "Treća makedonska liga - Sjever" i Općinska liga "Kisela Voda".

Stadion

Uspjesi

nakon 1992. 

 Prva makedonska liga 
 trećeplasirani: 2001./02. 

 Druga makedonska liga 
 doprvak: 2006./07. 

 Općinska liga Kisela Voda 
 prvak: 2018./19. 

 Kup Makedonije  
 pobjednik: 2002./03. 
 finalist: 2001./02.

do 1992.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice 
 FC Cementarnica 55, facebook stranica 
  cementarnica-skopje.blog.onet.pl, wayback arhiva 
  macedonianfootball.com, Cementarnica 55 
  int.soccerway.com, FK Cementarnica 55 Skopje 
  worldfootball.net, Cementarnica Skopje 
  transfermarkt.com, Cementarnica Skopje

Izvori 
 
  macedonianfootball.com, Cementarnica lives in the heart of a Polish fan, objavljeno 7. lipnja 2011., pristupljeno 13. rujna 2020. 
  globalsportsarchive.com, FK Cementarnica-55 Skopje, pristupljeno 13. rujna 2020.  
  foot.dk, Cementarnica 55 Skopje , pristupljeno 13. rujna 2020.   
  foot.dk, Meridian FCU , pristupljeno 13. rujna 2020.   
  en.eufo.de, Cementarnica Skopje, pristupljeno 13. rujna 2020.   
  futbolas.lietuvai.lt, FK Cementarnica 55 Skopje, pristupljeno 13. rujna 2020.   
  

Sjevernomakedonski nogometni klubovi 
Nogomet u Skoplju